Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo devět tenistů, z toho sedm po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a dva jako šťastní poražení poté, co z turnaje odstoupili řádně přihlášení tenisté. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který podlehl v semifinále s velkým rivalem na okruhu Federerem.

První hráč světa Rafael Nadal vypadl ve čtvrtfinále s krajanem Davidem Ferrerem , který tak zaznamenal teprve druhou výhru z posledních dvanácti vzájemných střetnutí. Celková bilance duelů po odehraném zápase vyznívala ve prospěch Nadala v poměru 21:6.

Po čtrnácti letech se do finále okruhu ATP Tour probojovali pouze švýcarští tenisté. Vítězem se stal třetí nasazený Stanislas Wawrinka, který porazil turnajovou čtyřku Rogera Federera po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–2. Připsal si tak třetí titul v probíhající sezóně a sedmý kariérní. Současně vyhrál první turnajový vavřín ze série ATP World Tour Masters 1000. Naopak Federer v roce 2014 prohrál třetí ze čtyř finále a opět mu unikl monacký titul, když v letech 2006–2008 odešel vždy jako poražený finalista. Wawrinka zdolal Federera teprve podruhé z patnácti vzájemných utkání. Poprvé se tak stalo na Monte Carlo Masters 2009, kde jako třináctý nasazený vyřadil turnajovou dvojku bez ztráty sady. Federer po prohře uvedl: „Prožil jsem zde skvělý týden. Gratuluju Stanovi, doufám, že budeš takhle pokračovat i další roky,“ a Wawrinka dodal: „V lednu jsem vyhrál první grandslam, teď poprvé Masters. To potěší, nádhera. Ale Rogere, ty jsi nejlepší ze všech, je to pro mě pokaždé výjimečné hrát proti tobě.“

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Novak Djoković (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (vítěz)
  Roger Federer (finále)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  David Ferrer (semifinále)
  Richard Gasquet (odstoupil)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Fabio Fognini (3. kolo)
  Tommy Robredo (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Kevin Anderson (1. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo, odstoupil)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Denis Istomin (1. kolo, skreč)
  Michail Kukuškin (1. kolo)
  Albert Montañés (kvalifikován)
  Teimuraz Gabašvili (kvalifikován)
  Carlos Berlocq (1. kolo)
  Kenny de Schepper (1. kolo)
  Pablo Carreño Busta (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Marinko Matosevic (kvalifikační kolo, šťastný poražený'')  Michał Przysiężny (1. kolo)
  Dušan Lajović (1. kolo, skreč)
  Oleksandr Nedovjesov (1. kolo)
  Filippo Volandri (kvalifikační kolo)
  Łukasz Kubot (kvalifikační kolo)
  Stéphane Robert ''(kvalifikační kolo)

 Kvalifikanti 
  David Goffin
  Paul-Henri Mathieu
  Albert Montañés
  Teimuraz Gabašvili
  Albert Ramos
  Michaël Llodra
  Jevgenij Donskoj

Šťastní poražení 
  Pablo Carreño Busta
  Marinko Matosevic

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014